ATP-PFK se može odnositi na:

 PFKL, enzim
 PFKM, enzim
 PFKP, enzim